Hüe ist der Familienname folgender Personen:

 François Hüe (1905–1972), französischer Ornithologe und Naturschützer
 Georges Hüe (1858–1948), französischer Komponist

Siehe auch:
 Hue